Рогна — селище, Верховазький район, Вологодська область, Росія
 Рогна — село, комуна Ілянда, повіт Селаж, Румунія